Krokodilrivier (Mpumalanga), loopt langs het Kruger National Park
 Krokodilrivier (Limpopo), loopt naar de Limpoporivier